Angelo Ciavarella – politico italiano
 Giulia Ciavarella – cestista italiana